Балти́йский вокза́л:

 Балтийский вокзал — вокзал в Санкт-Петербурге, Россия.
 Балтийский вокзал — вокзал в Гатчине Ленинградской области, Россия.
 Балтийский вокзал — вокзал в Таллине, Эстония.
 Балтийский вокзал — название Рижского вокзала в Москве в 1930—1942 гг.

См. также 
 Происшествие на Балтийском вокзале